Вита́лий Я́ковлевич Виле́нкин (9 января 1911, Москва, Российская империя — , Москва, Россия) — советский и российский театровед, историк театра, литературовед и переводчик. Доктор искусствоведения. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981). Член Союза писателей СССР (1947).

Биография 
Виталий Виленкин родился 9 января 1911 года в Москве, окончил Московский институт новых языков (1933). Награждён орденом Знак Почёта, медалями. Педагог Школы-студии МХАТ, с 1967 года — профессор. Среди его учеников был будущий театральный режиссёр Олег Ефремов. Друг Анны Ахматовой, личный секретарь В. И. Немировича-Данченко и В. И. Качалова.

Скончался на 87-м году жизни 25 марта 1997 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (16 уч.).

Сочинения

Награды 
 Орден Дружбы народов (23 апреля 1993 года) —  за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров работников театра и кино. 
 Орден «Знак Почёта» (26 октября 1948 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с пятидесятилетием со дня основания Московского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного Академического театра СССР имени М. Горького.
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 9 января
Родившиеся в 1911 году
Родившиеся в Москве
Выпускники Московского лингвистического университета
Театроведы СССР
Театроведы России
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Члены Союза писателей СССР
Кавалеры ордена Дружбы народов
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Персоналии:Московский Художественный театр
Педагоги Школы-студии МХАТ
Мемуаристы России
Умершие в 1997 году
Похороненные на Введенском кладбище